Le  peut désigner :
 GoDaddy Bowl 2015 (janvier), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2014.
 GoDaddy Bowl 2015 (décembre), édition jouée le  dans le cadre de la saison universitaire 2015.